Where (SQL), een conditie in SQL
 Where (water), een rivier/ kanaal in de Nederlandse provincie Noord-Holland